Donn Eisele – astronauta statunitense
 John Eisele – mezzofondista e siepista statunitense
 Pascal Eisele – lottatore tedesco